История Минска показывает развитие крупнейшего белорусского города и отражает исторические события региона в течение более 950 лет. Ранние поселения восточно-славянских племён кривичей и дреговичей в долине реки Свислочь на территории современного города относятся к IX веку. Эта территория входит в состав Полоцкого княжества в X веке. Первое летописное упоминание о Минске было в 1067 году в связи с битвой на Немиге. В XIV—XVIII веках Минск находился в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В январе 1793 года город вошёл в состав Российской империи и быстро развивался в период промышленной революции XIX века. Минск был захвачен немецкой армией в 1918 году во время Первой мировой войны (1914—1918) и передан Германии в соответствии с Брест-Литовским мирным договором. После поражения Германии и подписания Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, город был освобождён.
25 марта 1918 года в Минске была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

Минск стал столицей 5 января 1919 года после провозглашения Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ) в составе РСФСР. В период советско-польской войны (1919—1921) город был занят армией Польской Республики. Период фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны (1941—1945) является самым трагическим в истории города: погибли более 70 тысяч минчан, город был полностью разрушен за исключением нескольких зданий. Антифашистское движение в городе и взаимодействие подпольщиков и партизан нанесли существенный урон оккупантам. Красная Армия освободила Минск 3 июля 1944 года. Благодаря усилиям всей страны и энтузиазму советских людей, город был восстановлен в кратчайшие сроки. В 1974 году Минску было присвоено почётное звание города-героя.

Минск является столицей независимой Республики Беларусь после распада Советского Союза в 1991 году. Это крупнейший экономический, политический, культурный и научный центр страны.

Название города 
Вероятнее всего, название города происходит от реки Менка (Меня), впадающей в Птичь. На месте впадения в Менку южного притока до сих пор остаются валы древнего городища. Одна из гипотез возникновения города предполагает, что после воинственного нападения и уничтожительного пожара на городище во второй половине XI века жители менского городища основали новое поселение (позднее Минский замок) северо-восточнее, уже на месте впадения Немиги в реку Свислочь. Гидроним Меня может быть объяснён из индоевропейского «men» — «малый». Древнерусские варианты названия — «Мньскъ», «Мнескъ», «Мнскъ» встречаются в летописях. В более поздних источниках название города пишется и без ять — «Меньск», «Менеск», «Менск».

В конце XVI века фиксируются единичные случаи употребления в западнорусском языке формы «Минск», в дальнейшем по мере усиления полонизации процент употребления формы «Миньск—Минск» увеличивается (2-я половина XVII века), однако не перестаёт употребляться и «Менск». Форма «Менск» исчезает из официальных документов только в XVIII веке, когда западнорусский язык полностью исключается из государственного употребления.

Начиная с 1502 года, форма «Минск» использовалась в латино- и польскоязычных документах («Minsk», «Mińsk»). Подобная трансформация названия города в польском языке произошла под влиянием польского Миньска-Мазовецкого. В конце XVIII века при разделах Речи Посполитой название города переходит в русский язык как «Минскъ».

Так как орфография, правописание и литературная норма в белорусском языке были сформированы лишь в конце XIX века, что сказалось и на формализации названия города: оно к этому времени не устоялось. Устное употребление формы «Менск» по-прежнему фиксируется, последнее отмечают белорусский этнограф Павел Шпилевский и Географический словарь Королевства Польского (1885). Во времена БССР название «Менск» на некоторое время вновь становится нормативным и повсеместно используется в официальных документах вплоть до 29 июля 1939 года, когда Верховный Совет БССР своим постановлением изменил название города на «Мінск». С того времени форма «Мінск» является в белорусском языке нормативным названием города. Однако некоторые СМИ, авторы и интернет-проекты, использующие дореформенную тарашкевицу (например, Радио Свобода, журнал «Архэ Пачатак» и др.) касательно современного Минска, а также печатные исторические издания (в том числе и официальные, к примеру книги издательств «Беларуская энцыклапедыя», «БелТА» и др.) касательно периода истории города до 1793 года используют форму Менск.

В 1991 году Минский городской Совет народных депутатов обратился в Верховный Совет с просьбой вернуть городу прежнюю форму названия «Менск», однако в просьбе было отказано.

В польском языке исторически использовалось название «Mińsk Litewski» (Минск-Литовский, от Великого княжества Литовского), а позднее «Mińsk Białoruski» (Минск-Белорусский), чтобы различить Минск с небольшим городом в Польше Mińsk Mazowiecki. Сейчас слово «Mińsk» почти всегда означает столицу Белоруссии, нежели город в Мазовии.

Ранняя история 

Самые ранние поселения на территории современного города известны с IX века. Долина реки Свислочь была заселена двумя восточнославянскими племенами: кривичами и дреговичами. Около 980 года территория входит в Полоцкое княжество. Во время аварийных раскопок городища древнего Менска нашли донышко глиняного сосуда с трезубцем полоцкого князя Изяслава, сына Владимира Святославича и Рогнеды.

В летописях город Менеск впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом, когда сыновья киевского князя Ярослава Мудрого явились под стены города, принадлежавшего тогда полоцкому князю Всеславу Брячиславичу. Вече отказалось сдать город, однако братья Ярославичи захватили и разрушили его, а затем разбили в битве на Немиге (в пределах нынешней центральной части Минска) подошедшие на помощь войска Всеслава Брячиславича.

После смерти Всеслава Брячиславича в 1101 г. его сыновья разделили владения отца на уделы, в результате чего Менеск стал столицей отдельного княжества. Первым менским князем стал Глеб Всеславич. Столичный статус и выгодное географическое положение содействовали экономическому развитию города и превращению его в крупный торгово-ремесленный центр, о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок. Однако частые междоусобные войны князей (известны походы на Менеск в 1119, 1159, 1160, 1161 годах) мешали процветанию города.

XI—XII вв.
 1067 — Менеск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на реке Немиге между армиями полоцкого князя Всеслава Брячиславовича и князей Ярославичей.
 1084 — Менеск разорён войсками Владимира Мономаха.
 1104 — летописное упоминание Менеска, как центра княжества.
 1104 — нападение на Менеск киевского князя Святополка.
 1116 — двухмесячная осада Менеска войсками киевского князя Владимира Мономаха.
 1119 — захват Менеска войсками киевского князя Владимира Мономаха, захват в плен Глеба Всеславовича и присоединение города к владениям Владимира Мономаха.
 1146 — начало княжения в Менеске сына Глеба Всеславича — Ростислава.
 1159 — поход на Менеск полоцкого князя Рогволода Борисовича в союзе с черниговским князем Святославом Ольговичем, закончившийся перемирием.

В составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой 

Монголо-татарское нашествие в 1237—1239 годах не затронуло Менеск, но более поздние набеги Золотой Орды и распад Древнерусского государства сильно ослабили княжество.

В первой четверти XIV века Менеск вошёл в состав Великого княжества Литовского. В 1385 году Литва и Польша подписали Кревскую унию, а в 1401 году заключили Виленско-Радомскую унию, на основе которых Польша образовала союзное государство. В 1441 году Литовский князь Казимир IV даёт городу устав привилегированных городов. По велению его сына Александра Ягеллона в 1499 году (по другим данным — 1496) город получил магдебургское право. В 1566 году город стал центром Минского воеводства.
 15 июля 1410 — участие Менской хоругви в Грюнвальдской битве.
 14 марта 1499 — получение Менеском Магдебургского права.
 1508 — осада Минска русскими войсками под началом Михаила Глинского.
 1513 — открыт первый госпиталь.
 1547 — сильный пожар в Минске уничтожил почти весь город.
 1566 — образование Минского воеводства.

В XVI—XVII веках произношение названия города на западнорусском языке меняет звук «е» на «и», особенно в южных диалектах (будущий украинский язык). Под этим влиянием меняется и произношение в господствовавшем тогда польском языке на «Mińsk» или официально «Mińsk Litewski». В конце XVIII века при разделах Польши название города переходит в русский язык как «Минскъ».

В 1569 году заключается Люблинская уния, которая окончательно объединяет Польское королевство и Великое княжество Литовское в единое государство Речь Посполитая. В вальном сейме новообразованного государства Минскому повету даётся два места — для воеводы и каштеляна. Помимо этого, каждый из двух остальных поветов Минского воеводства — Речицкий и Мозырский имел свой сеймик, который посылал по два депутата в сейм и в Литовский трибунал.
 1582 — построено каменное здание ратуши.
 1582 — создание иезуитами коллегиума.
 12 января 1591 — получение подтвердительной привилегии на право владения городским гербом.
 1 марта 1597 — выступление горожан против униатского митрополита Михаила Рогозы.
 1613 — основание Петропавловского братства — самого крупного из семи минских православных братств.
 1616 — выступление горожан против Брестской церковной унии.
 1624 — основан монастырь бернардинцев.

К середине XVII века Минск становится важным экономическим, культурным и религиозным центром Речи Посполитой. В этот период, ввиду миграции поляков и евреев и в связи с переходом шляхты в католицизм, в Минске появляются крупные общины католиков и иудеев. После Брестской унии православие в результате давления властей Речи Посполитой вытесняется униатством.

 3 июля 1655 — вхождение русской армии во время русско-польской войны (1654—1667).
 1659 — открытие первой аптеки в Минске.
 3 июля 1660 — войска Речи Посполитой освободили Минск и территорию современной Беларуси до реки Березины.

В 1654 году в ходе русско-польской войны (1654—1667) Минск был захвачен войсками царя Алексея Михайловича и удерживался до 1667 года. За время войны город был полностью разрушен русскими войсками, в нём осталось только две тысячи жителей и 300 домов. Минский поп Иван свидетельствовал: те ратные люди, что находились в городе «все татары да мордва, русского не знают»
Вторая волна разрушений последовала во время Северной войны (1700—1721), когда в 1708 году шведский король Карл XII занял город. В 1709 году Минск снова был захвачен русскими войсками.
 26 февраля — 24 марта 1706 — нахождение в Минске русского царя Петра Первого во время Северной войны (1700—1721).
 1751 — вооружённое выступление горожан против городского старосты.
 6 июня 1762 — пожар в центральной части города: многие дома сгорели, уничтожено около 360 рукописных книг, среди которых трибунальные книги Минской каденции, охватывавшие свыше ста лет истории города.
 1783 — составлен первый план застройки Минска.

Помимо физического разрушения обе войны привели к упадку экономики. В XVIII веке Минск стал периферией Речи Посполитой, не играя какой-либо значимой роли. К 1790 году численность населения Минска достигла 6500 — 7000 жителей, вернувшись тем самым к показателям 1654 года, большинство населения составляли поляки и евреи.

В составе Российской империи 

В январе 1793 года Минск был присоединён к Российской империи в результате 2-го раздела Речи Посполитой, и 3 апреля того же года стал центром новой Минской губернии. В 1795 году указом Сената России было отменено магдебургское право для Минска.

В первые годы эпохи Российской империи начинается развитие города — в 1805 году открывается первый общественный парк, и уже к 1811 году население города насчитывало около 11 тыс. человек. Но война 1812 года серьёзно разрушила город. Когда в 1812 году русские войска освободили его, в городе осталось 3500 жителей, большинство инфраструктуры и жилья лежало в руинах. Последние волнения XIX века произошли во время Польского восстания 1830 года. Подавления восстания привело к изменению национального характера города и постепенному уменьшению католического и польского населения. В 1835 году Минск включён в т. н. черту еврейской оседлости.

На протяжении XIX века город продолжал расти. В 1830-х годах все главные улицы и площади покрыты булыжником, в 1836 году открывается первая общественная библиотека, а год спустя первая пожарная каланча. В 1838 году выходит в печать первая газета «Минскія губернскія вдомости», а в 1844 году открылся первый театр. Уже к 1860 году насчитывалось 27 тыс. жителей, шёл строительный бум двух- и трёхэтажных домов в Верхнем городе.

По социальному составу в 1800 году в Минске насчитывалось 40,43 % мещан, 34 % цеховых, 12,03 % дворян, 2,53 % купцов, 2,49 % духовенства, 1,78 % крестьян и 6,7 % других социальных групп, а в 1861 году — 54,19 % мещан, 13,03 % цеховых, 12,66 % военнослужащих, 10,82 % дворян, 2,33 % купцов, 2,12 % чиновников и почётных горожан, 1,13 % крестьян, 1,06 % духовенства, 0,56 % дворовых, 2,06 % других категорий населения.

Важнейшее события для дальнейшего развития — появление железной дороги. В 1871 году через Минск была проложена железная дорога Варшава — Москва, а в 1873 году Минск стал железнодорожным узлом ввиду открытия Либаво-Роменской железной дороги. В 1872 году в городе появился водопровод, в 1890 — телефон, а в 1895 — первая белорусская электростанция.
В 1900 году в Минске было 58 фабрик и заводов. По переписи 1897 года в городе было  жителя.

К началу XX века Минск становится вторым главным центром (после Вильны) белорусского политического движения.

В 1898 году в Минске в частном доме на Захарьевской улице состоялся I съезд РСДРП.

Долгий мир был прерван Первой мировой войной, в 1915 году город становится фронтовым, когда в нём размещается штаб 10-й армии. В городе располагалось множество госпиталей и складов.

 1793 — оккупация Минска Россией после 2-го раздела Речи Посполитой.
 3 апреля 1793 — указ Сената Российской империи о создании Минской губернии.
 14 мая 1795 — упразднение Магдебургского права для Минска.
 24 января 1803 — открытая Минская мужская губернская гимназия.
 8 июля — 16 ноября 1812 — оккупация Минска французскими войсками во время Отечественной войны 1812 года.
 30 мая 1835 — произошёл сильный пожар, который уничтожил почти всю центральную часть Минска.
 1846 — окончено возведение Варшавского шоссе из Москвы через Минскую губернию.
 1848 — эпидемия холеры, в итоге которой погибли 1100 человек.
 1851 — власти приняли решение о сносе Минской ратуши.
 21 февраля 1852 — постановка в Минске труппой Винцента Дунина-Марцинкевича первой белорусской оперы «Крестьянка» («Идиллия»).
 1857 — выделены деньги и Минская ратуша снесена из-за того « …что она своим существованием напоминала жителям об обычаях минувшего времени, о Магдебургском праве». На решении о сносе ратуши стоит собственноручная резолюция императора Николая I.
 28 ноября 1871 — начало движения по Московско-Брестской железной дороге через Минск.
 1872 — заложен Александровский сквер (сейчас Центральный сквер у театра имени Янкм Купала).
 1873 — начало движения по Либаво-Роменской железной дороге через Минск.
 1873 — основан Минский Коммерческий банк.

 1874 — сдан в эксплуатацию минский водопровод.
 1874 — построен первый в городе фонтан (в Александровском сквере).
 7 апреля 1876 — забастовка рабочих железнодорожных мастерских, первая в Минске.
 1876 — основано пожарное объединение.
 1878 — утверждён герб Минской губернии.
 1881 — открыты минские отделения Государственного банка и Русского телеграфного агентства.
 1881 — основан машиностроительный и чугунно-медно-металлургический заводы (Кашарский машиностроительный завод).
 1886—1902 — издание газеты «Минский листок», в которой 28 мая 1889 года впервые напечатана белорусская поэма «Тарас на Парнасе».
 1890 — начало работы телефонной связи в Минске.
 5 июня 1890 — открыто здание Минского городского театра.
 26 сентября 1891 — в Губернаторском саде (сейчас Центральный детский парк имени Максима Горького) произошёл полёт аэронавта Древницкого на воздушном шаре и его спуск на парашюте собственного изделия.
 1892 — начало работы минской конки.
 1893 — построен Низко-Базарный мост (сейчас мост через реку Свислочь, соединяющий улицы Немига и Максима Богдановича).
 1894 — в эксплуатацию введена первая электростанция.
 18 апреля (1 мая) 1895 — в Минске впервые отмечался день 1 мая.
 1897 — население Минска составляло 90 912 жильцов, по итогам проведённой переписи населения Российской империи.
 1 марта-3 марта 1898 — проведён первый съезд РСДРП.
 25 декабря 1900 — открыта первая публичная библиотека.
 18 января 1900 — первая в городе уличная демонстрация рабочих.

Революция 1905—1907 гг 
 16 февраля 1905 — политическая демонстрация и забастовка учащихся средних учебных заведений.
 1 июля 1905 — открыто 3-классное городское училище.
 12 октября 1905 — Всероссийская политическая забастовка приобрела всеобщий характер.
 18 октября 1905 — расстрел митинга на Привокзальной площади (Курловский расстрел).
 8 декабря 1905 — всеобщая забастовка в Минске.
 1905 — с Брестского и Виленского вокзалов было налажено движение дачных поездов в пригороды Курасовщина и Серебрянка.
 1 декабря 1906 — основанное белорусское книжное объединение «Мінчук».
 1907 — основан металлообрабатывающий завод «Гигант».

1908—1917 

1908 — установлен первый в городе лифт в гостинице «Европа».

1908, февраль — основан церковный историко-археологический комитет (действовал до 1915 года); при нём созданы Минский историко-археологический музей и библиотека (эвакуированы в Рязань в 1915 году; часть экспонатов музея возвращены в БССР в 1922 году).

1908 — основано медицинское училище.

1908 — построен костёл Святого Симеона и Святой Елены, или Красный костёл.

1910 — открыт кинотеатр «Иллюзион» — один из первых в городе.

1910 — основана обувная фабрика «Орёл».

21 августа 1911 — основана Минская болотная научная станция (в районе Городской выгон, или Комаровское болото, сейчас район площади Бангалор).

1911 — установлена междугородная телефонная связь между Минском и Борисовом.

1911 — открыта публичная библиотека имени Л. Н. Толстого.

В 1911—1912 годах была проведена реконструкция электростанции, в ходе которой была установлена новая динамо-машина и дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, а часть воздушной проводки была заменена подземными кабелями. В итоге в 1913 году максимальная мощность станции достигла 1100 киловатт.

1912 — произошло наводнение в Минске.

1913 — построена эпидемическая больница, общее количество больниц в Минске составляло 23.

21 марта 1913 — открыт приют для вытрезвления лиц, задерживаемых в пьяном виде чинами полиции (губернским комитетом попечительства о народной трезвости).

1914 — открыт трёхлетний педагогический институт; осенью 1915 года, с приближением фронта Первой мировой войны, институт был эвакуирован в Ярославль, где находился три года.

1915 — создано Белорусское общество помощи потерпевшим от войны (действовало до конца 1917 года).

1916 — создан клуб белорусской интеллигенции «Беларуская хатка» (существовал до 1921 года).

Городские головы города Минска

1917—1941

1917—1919 

9 марта 1917 года создан Комитет общественного порядка и безопасности.

9 августа (21 августа по новому стилю) 1917 года в городском театре состоялось первое заседание Минской городской думы (МГД) нового состава

Вскоре после того, как 16 февраля 1918 года германские войска начали наступление, Минск был захвачен. Захвату предшествовали локальные стычки в городе между большевиками и их противниками. По результатам Брест-Литовского мира Минск был передан Германии.

25 марта в Минске была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, заявившая о своих претензиях на белорусские земли, однако власть в городе продолжала осуществлять немецкая оккупационная администрация.

После поражения Германии в Первой мировой войне и подписания Компьенского перемирия советское правительство денонсировало Брест-Литовский мир, и вскоре Минск был освобождён.

1919—1920 
Кризисы (власти, продовольственный, жилищный) измучили горожан. Линия польско-советского фронта проходила в 70 верстах к востоку от города. На городской бирже — интерес к советским дензнакам (как и к царским).

Работали станки подпольной типографии Минского комитета большевиков (дом на Мало-Татарской улице).

Городской магистрат объявил, что бывшие участники польских восстаний 1863, 1848 и даже 1831 годов могли зарегистрироваться для последующего назначения от имени польского правительства особых почётных пенсий.

В Минск двигалась волна эмиграции из Советской России.

В начале января 1920 года линию польско-советского фронта (район Жлобина) пересекли (при −30 °C) на контрабандистских санях Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов. Классический триумвират поселился на несколько месяцев в Минске и включился в общественную жизнь.

Многие дореволюционные предприятия и конторы, гимназии, увеселительные заведения продолжали работать, открывались новые. Давали балы, жители города ходили в театры и кинематограф (эффект «континентальной Одессы»). Блистал актёр МХАТа Ричард Болеславский (будущая звезда Голливуда).

Издавались газеты «Звон», «Беларусь», «Минский курьер».

Советская Белоруссия 

1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия (ССРБ) в составе РСФСР, а 5 января в город была перенесена столица новообразованной советской республики.

27 февраля Советская Белоруссия вошла в состав Литбела (Литовско-Белорусская ССР), но по причине советско-польской войны (1919—1921), 28 апреля 1919 года в Минск была эвакуирована столица Литбела, затем покинула его 19 мая, а 8 августа город заняла армия Польской Республики.

Межвоенный период 
11 июля 1920 года Красная армия заняла Минск, а 31 июля в него была возвращена столица Белорусской Советской Социалистической Республики. Многолетняя война сильно разрушила город, но уже в первые годы Советской власти началось восстановление. В 1921 году в Минске были созданы Белорусский государственный университет и первая научная библиотека, было основано Государственное издательство БССР (с 1963 года — издательство «Беларусь»). В 1924 году уже работало 29 заводов, множество кинотеатров, школ, больниц, возникли крупные комплексы новой застройки. В 1929 на линию вышли первые минские трамваи, а в 1933 году начал действовать аэропорт. В 1934 году было построено здание Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Большим событием в градостроительстве и архитектуре Минска явилось сооружение по проекту архитектора Иосифа Лангбарда Дома правительства БССР (1929—1934). Это крупнейшее общественное здание объёмом 240 000 м³, один из лучших памятников конструктивизма, положило начало формированию нового центра города — площади Ленина.

В октябре 1928 года постановлением СНК БССР Институт белорусской культуры был реорганизован в Белорусскую академию наук. 1 января 1929 — торжественное открытие Белорусской Академии наук (ныне Национальная академия наук Беларуси). В результате Библиотека Института белорусской культуры была преобразована в Фундаментальную библиотеку Академии наук БССР.

10 декабря 1933 года основана Правительственная библиотека, которая и по сей день размещается в здании Дома Правительства.

В середине 1930-х годов в связи с тем, что государственная граница СССР пролегала всего в двадцати километрах от города, рассматривалось предложение о переносе столицы БССР в Могилёв. После присоединения Западной Белоруссии необходимость в этом переносе отпала.

В 1939 году население Минска составляло 238,9 тыс. жителей.

Великая Отечественная война 1941—1945

Захват Минска 
С начала войны по 27 июня 1941 года город подвергался воздушным бомбардировкам со стороны немецкой авиации. Уже 25 июня немецкие войска подошли к городу, а 28 июня Минск был оккупирован. Со стороны станция «Болотная» в город вступили механизированные части 3-й танковой группы генерал-полковника Германа фон Гота. В результате чего город стал центром генерального округа Белоруссия в составе рейхскомиссариата Остланд. В обороне Минска 25—28 июня участвовали 44-й и 2-й стрелковые корпуса 13-й армии Западного фронта. 26 июня севернее Минска, в Острошицком городке, высадился немецкий парашютный десант, занявший посадочную площадку для транспортных самолётов, в результате чего туда начали перебрасываться войска, снаряжение и лёгкая техника.

О том, что Красная армия оставила город Минск, не сообщило ни Совинформбюро, ни прочие советские средства массовой информации.

Период оккупации 
В это время бургомистры города были Витовт Тумаш (июль 1941 — ноябрь 1941), Вацлав Ивановский (17 ноября 1941 — 7 декабря 1943) и Анатолий Комар (декабрь 1943 — июль 1944).

В период оккупации немцами было создано в Минске 3 еврейских гетто, евреи начали сгоняться в гетто с первого же дня. В них за время оккупации были замучены и убиты более 80 тысяч евреев.

С 21 июля 1941 года по 3 июля 1944 года осуществлял свою деятельность Минский подпольный обком КП(б)Б, находившийся на острове Зыслов среди болот Любанского района в Полесье. Минский подпольный горком КП(б)Б был создан в оккупированном Минске в ноябре 1941 года для организации антифашистского движения в столице. Два первых его состава были арестованы и убиты фашистами в 1942 году. В этой ситуации подпольный межрайком КП(б)Б Минской партизанской зоны, действовавший с октября 1942 года до октября 1943 года в шести районах Минщины, сыграл основную роль в организации взаимодействия партизан Червенского и Пуховичского районов с подпольщиками в Минске. В 1943 году партизанские подразделения Минской зоны насчитывали более 10 тысяч партизан в составе 8 бригад: 1-й Минской, имени газеты «Правда», «Разгром», «За Савецкую Беларусь», «Полымя», имени С. М. Кирова, «Чырвоны Сцяг» и имени Н. А. Щорса. Учитывая значимость партизанских сил Минской зоны и необходимость расширения антифашистской борьбы в оккупированном Минске, секретарь подпольного межрайкома КП(б)Б Минской зоны и командир партизанских подразделений этой зоны Иван Паромчик был назначен секретарём Минского подпольного горкома КП(б)Б с 4 октября 1943 года, продолжив действовать вместе с партизанскими подразделениями на Минщине. Третий состав Минского подпольного горкома КП(б)Б и редактор его газеты «Минский большевик» располагались на юге Минской области на базе отряда «Местные».

Подпольные группы действовали на железнодорожном узле, ТЭЦ-2, радиозаводе, хлебозаводе «Автомат», нефтебазе, обувной и войлочной фабриках и др.; они уничтожали оккупантов, взрывали и поджигали склады с горючим, гаражи и мастерские, выводили из строя оборудование предприятий, уничтожали запасы сырья, освобождали попавших в плен воинов советской армии. В разные периоды подпольщики издавали периодический листок «Вестник Родины», газеты «Патриот Родины», «Звязда», «Минский большевик». В окрестностях города создавались партизанские отряды, многие из которых выросли в крупные бригады.

За каждого убитого немецкого солдата расстреливалось 10 мирных жителей, за каждого офицера — 100 (об этом было объявлено в расклеенных по городу листовках).

В период с 17 по 22 апреля 1943 года оккупационными войсками в Минске была проведена операция «Волшебная флейта» (), целью которой было уничтожение сопротивления и угон трудоспособного населения в Германию.

В среду 22 сентября 1943 года в 00:40 тогдашний гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе был уничтожен в своём особняке по адресу ул. Театральная, д. 27 взрывом мины, которую партизанки Елена Мазаник и Мария Осипова накануне (21 сентября) в начале дня заложили в его кровать.

В оккупированном городе уже с конца 1941 года действовали несколько спецшкол разведслужб нацистской Германии по подготовке шпионов и диверсантов как в целях заброски через линию фронта, так и для борьбы с партизанским движением; по некоторым данным, ими было подготовлено около 5 500 «специалистов», из них партизанам удалось разоблачить около 1 000 человек.

Освобождение Минска 

29 июня 1944 года началась Минская операция — составная часть Белорусской операции. В ней приняли участие войска трёх Белорусских фронтов при поддержке 1-го Прибалтийского фронта. К началу наступления силы Красной армии окружили силы 4-й и частично 9-й немецких армий группы армий «Центр» полукольцом (войска 3-го Белорусского фронта находились севернее немецких частей, войска 1-го Белорусского фронта — южнее). В результате передовые соединения РККА к 29 июня находились ближе к Минску, чем основные силы немецких войск (100 км против 130—150 км). Планировалось окружить немецкие части и освободить Минск. 30 июня войска 3-го Белорусского фронта форсировали Березину и вскоре освободили расположенные неподалёку от города 1 июля — Борисов, 2 июля — Логойск и Смолевичи. На рассвете 3 июля в Минск вошли передовые части 3-го Белорусского фронта в составе 2-го гвардейского танкового корпуса (вступили в город с востока и северо-востока), 5-й гвардейской танковой, 11-й гвардейской и 31-й армий (все они вошли в город с севера), а через несколько часов с юго-востока вступили передовые части 1-го Белорусского фронта (части 1-го гвардейского танкового корпуса и 3-й армии). Город обороняли одна танковая и три пехотных дивизии вермахта, три полка СС и другие части. К концу дня 3 июля Минск был освобождён. Благодаря этому восточнее города 105 тысяч немецких солдат попали в «Минский котёл»; попавшие в окружение войска были разбиты к 11 июля. По итогам операции 53 соединения и части получили почётные наименования «Минских». Активно участвовали в операции партизанские соединения.

За время оккупации погибло 70 тыс. минчан, после освобождения в городе осталось 37 тыс. населения (из довоенных почти 250 тыс.). На момент освобождения города Красной армией 3 июля 1944 года в центральных районах Минска осталось всего около 70 неразрушенных зданий. Предместья и окраины пострадали заметно меньше. 16 июля 1944 года в освобождённом Минске состоялся партизанский парад.

Послевоенный период 
Благодаря энтузиазму граждан всего СССР город был в кратчайшие сроки восстановлен и продолжил своё развитие. Были построены Минский мотоциклетно-велосипедный завод (1945), Минский тракторный завод (1946) и Минский автомобильный завод (1944). В первой половине 50-х гг. вступили в строй Минский подшипниковый, часовой и радиаторный заводы, а также камвольный комбинат. Минск превратился в один из главных центров Советского Союза, центр машиностроения и высоких технологий с развитой культурой, здравоохранением, образованием, транспортом и наукой. Продукция его автомобильного и тракторного заводов стала визитной карточкой республики на мировом рынке.

1950-е 
 13 августа 1951 — первую продукцию выпустил подшипниковый завод.
 5 ноября 1951 — открыт Государственный универсальный магазин (ГУМ).
 3 июля 1952 — введён в эксплуатацию новый мост через реку Свислочь на Ленинском проспекте.
 19 сентября 1952 — пущен первый минский троллейбус.
 Сентябрь 1953 — открыто Минское суворовское военное училище.
 14 октября 1953 — с конвейера тракторного завода сошёл первый колёсный пропашной трактор «Беларусь».
 7 марта 1954 — проводы первого отряда молодёжи на освоение целинных земель.
 4 июля 1954 — на площади Победы открыт памятник-обелиск воинам Советской Армии и партизан, погибших в боях за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов.
 1 сентября 1954 — открыт Белорусский институт механизации сельского хозяйства.
 Весна 1955 — завершено строительство Заславского водохранилища (Минское море).
 9 июля 1955 — открыта Минская детская железная дорога.
 Сентябрь 1955 — введена в действие первая очередь камвольного комбината.
 16 ноября 1955 — введена в действие первая очередь часового завода.
 1 января 1956 — первая передача Минского телецентра.
 8 апреля 1956 — открыт Белорусский республиканский театр юного зрителя.
 3 июля 1956 — открыт Дворец культуры профсоюзов.
 1956 — введены в действие электротехнический завод и завод тракторных запасных частей.
 2 марта 1957 — собран первый 40-тонный самосвал МАЗ-530.
 30 июня — 2 июля 1957 — I Всебелорусский фестиваль молодёжи.
 1958 — введён в действие завод автоматических линий.
 15 января 1959 — Всесоюзная перепись населения. В Минске 509,5 тыс. жителей.
 11 февраля 1959 — открыто здание Государственного цирка БССР.
 6 ноября 1959 — открыт памятник пионеру-герою Марату Казею.
 4 декабря 1959 — открыт Литературный музей Якуба Коласа.
 1959 — создан Государственный проектный институт «Минск-проект». Образован Государственный ансамбль танца БССР.

1960-е 
 14 мая — 25 мая 1960 — в Минске состоялся III Всесоюзный кинофестиваль.
 30 октября 1960 — ввод в строй газопровода Дашава-Минск.
 1960 — введён в действие завод электронных вычислительных машин им. Г. К. Орджоникидзе.
 22 мая 1962 — введён в действие первый в БССР атомный реактор Института энергетики АН БССР.
 13 апреля 1963 — открыт концертный зал Белорусской государственной филармонии.
 Май 1963 — введена в действие первая очередь моторного завода.
 15 августа 1963 — введён в эксплуатацию новый Дом радио.
 7 декабря 1963 — введён в эксплуатацию электрифицированный участок Белорусской железной дороги Минск — Олехновичи (в 1966 г. продлён до Молодечно).
 1 сентября 1964 — открыт радиотехнический институт.
 Ноябрь 1964 — открыт Центральный универмаг «Минск».
 21 января 1965 г. — открыт Дворец бракосочетаний.
 Апрель 1965 — открыт Дворец культуры тракторного завода.
 Май 1965 — открыт Дворец культуры текстильщиков.
 29 июля 1965 — открыт планетарий.
 18 декабря 1965 — введён в действие молочный завод № 2.
 10 января 1966 — под Минском открыт санаторий «Криница».
 7 мая 1966 — открыт Дворец спорта.
 3 декабря 1966 — Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Минска орденом Ленина.
 Декабрь 1966 — открыт кинотеатр «Партизан».
 25 мая — 26 мая 1967 — празднование 900-летия Минска.
 2 ноября 1967 — открыт Государственный музей БССР.
 27 декабря 1968 — открыта Выставка достижений народного хозяйства БССР в постоянном павильоне.
 29 декабря 1968 — военный парад и демонстрация трудящихся в связи с 50-летием БССР.
 5 июля 1969 — на 21 км шоссе Минск — Москва открыт Курган Славы Советской Армии — освободительницы Белоруссии.

1970-е 
 15 января 1970 — Всесоюзная перепись населения. В Минске 907,1 тыс. жителей.
 17 января 1971 — открыт Государственный театр музыкальной комедии БССР.
 25 января 1972 — Минск стал 11-м городом СССР с населением свыше 1 млн человек.
 30 апреля 1972 — начала выходить городская световая газета.
 7 июля 1972 — открыт памятник Янке Купале.
 3 ноября 1972 — открыт памятник Якубу Коласу.
 5 ноября 1972 — на Минском тракторном заводе выпущен миллионный трактор.
 1973 — введён в эксплуатацию электрифицированный участок Белорусской железной дороги Минск — Осиповичи.
 1973 — открыт Дворец искусств.
 26 июня 1974 — Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску почётного звания «Город-герой».
 6 ноября 1974 — введён в строй газопровод Торжок — Минск.
 27 декабря 1974 — введён в эксплуатацию электрифицированный участок Белорусской железной дороги Минск — Борисов.
 30 января 1975 — открыт кинотеатр «Октябрь».
 Март 1975 — открыт первый в БССР универсальный продовольственный магазин самообслуживания (универсам «Фрунзенский»).
 8 мая 1975 г. на Минском автомобильном заводе выпущен 500-тысячный автомобиль.
 16 мая — 21 мая 1975 — Международная встреча в Минске сторонников мира, посвящённая 30-летию Победы над фашизмом во 2-й мировой войне. Её участниками заложена Аллея мира.
 1 сентября 1975 — открыт Минский институт культуры.
 27 сентября — 3 октября 1975 III фестиваль дружбы советской и болгарской молодёжи в Минске.
 30 декабря 1975 — введён в эксплуатацию электрифицированный участок Белорусской железной дороги Минск — Столбцы.
 15 января 1976 — введена в эксплуатацию Вилейско-Минская водная система.
 февраль 1976 — открыт кинотеатр «Вильнюс».
 14 марта 1976 — открыто новое здание аэропорта Минск-1.
 11 апреля — 27 апреля 1976 — в Минске состоялся I Всесоюзный фестиваль творческой молодёжи театров оперы и балета.
 26 мая 1976 — открыты кинотеатр «Киев» и мемориальный знак Т. Г. Шевченко.

1980-е 
 1982 — открылся Международный аэропорт
 30 июня 1984 — построен и запущен Минский метрополитен
 30 октября 1988 — в Куропатах многотысячная акция, посвящённая памяти жертв политических репрессий, разогнана силой.

Республика Беларусь 

C 1991 года Минск является столицей суверенной Республики Беларусь. В столице страны более 600 улиц и проспектов, город продолжает активно застраиваться и развиваться. 5 сентября 1991 года городской Совет народных депутатов восстановил старинный исторический герб города.

29 января 1991 — создана Академия управления при Совете Министров БССР (сегодня Академия управления при Президенте Республики Беларусь).

19 марта 2006 года в Минске начинается акция протеста. 21 марта на Октябрьской площади появляется палаточный городок. Однако уже 23 марта его ликвидировала милиция. 25 марта разогнан последний митинг протестующих, арестованы участники и их лидеры.

16 июня 2006 — открыто новое здание Национальной библиотеки Республики Беларусь.

В 2009 году недалеко от станции метро «Немига» был обнаружен первый Минский храм XI века.

19 декабря 2010 года оппозиция организовала акцию протеста у Дома Правительства. Акция протеста была разогнана милицией и внутренними войсками.

В настоящее время выработан «Генеральный план Минска 2010», в частности, «Стратегия развития жилых территорий»

В 2011 Минск затронули события Революции через социальные сети, во время которой проходили молчаливые митинги по средам (за исключением митинга 3 июля), которые начались 8 июня. Власти всячески препятствовали акциям (перекрывали или ограничивали доступ на точки сборов митингующих, разгоняли митинги, штрафовали и арестовывали участников митингов и т. д.). Митинг 3 июля был разогнан сотрудниками милиции в штатском с применением слезоточивого газа. 21 сентября лидеры митингующих предъявили 10 требований властям. Однако активность деятельности борцов и численность митингующих постепенно сокращалась. Этому способствовали меры властей против подобных митингов. К середине 2012 года митинги Революции через социальные сети прекратятся.

В 2011 году в связи со строительством гостиницы «Кемпински» в Минске была снесена первая белорусская электростанция, построенная в XIX веке.

В 2012 году должно быть завершено строительство всех объектов исторической части Минска

Первоочередные районы для проектирования (за пределы МКАД) — деревни Щемыслица, Тарасово, Дегтяревка, Ельница, Новый Двор

5 сентября 2014 года был подписан Минский протокол, предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. 12 февраля 2015 года был подписан Второе минское соглашение.

В 2016 году город затронули протесты индивидуальных предпринимателей. 11 января и 1 февраля прошли форумы предпринимателей. Затем прошли переговоры с властями, но они ничего не дали. Далее в Минске прошли предпринимательские акции протеста, которые были поддержаны в регионах.

В сентябре 2017 года Минск масштабно отметил 950-летие со дня первого упоминания в летописях.

25 марта 2018 года в Минске прошла ежегодная акция протеста «День Воли», которую посетило до 50 тысяч человек.

Минск был одним из центров протестов 2020 года. Во время протестов произошли массовые столкновения с милицией, та применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водомёты и резиновые пули. 9 августа милицейский грузовик въехал в толпу на проспекте Машерова в Минске, пострадал один человек. 10 августа рядом со станцией метро «Пушкинская» погиб один из протестующих. 13 августа стало известно имя погибшего — им был тридцатичетырёхлетний Александр Тарайковский.

16 августа 2020 года состоялся марш за свободу. Участники прибыли из разных районов Минска с бело-красно-белыми флагами и плакатами к месту сбора у стелы «Минск — город-герой», выступая с лозунгами против . У стелы, по заявлениям оппозиционных СМИ, собралось от 400 до 500 тысяч человек, без учёта передвижения людей по улицам.

См. также 
 Трагедия на «Немиге»
 Первый губернатор — Корнеев, Захарий Яковлевич

Примечания

Литература 
 Бохан Д. Д. Минские подания и легенды. Минск, 1902
 Загорульский Э. М. Древний Минск. Минск: Госиздат БССР, 1963
 Шыбека З. В. Мінск сто гадоў таму. Мінск: Беларусь, 2007
 Лиходедов Владимир. Минск. Путешествие во времени. Фотоальбом. Минск, 2008

Ссылки 
 Минск. Городской портал VisitMinsk.by
 Минск старый и новый 
 Минск-Online — ресурс по истории Минска
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года № 6163-VIII: О присвоении городу Минску почётного звания «Город-Герой»
 С любовью о Минске
 Минск, который мы можем потерять. Центр старого города оказался в центре строек. 
 Городские легенды Минска: убийца Кеннеди, минчанин Мастроянни и другие
 Минские легенды: Лаврентий Цанава — друг Берии, дачник, болельщик, убийца
 Проект «Город вчера и сегодня»
 Минск в 1964-м
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МИНСКА НА 2010 ГОД
 Минск моего детства: назад, в 80-е!
 Обновлённый Минск//Огонёк, № 27, 4 июля 1954